Schweizer Fussballmeisterschaft 2011/12 steht für:

 Super League 2011/12 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2011/12, zweithöchste Spielklasse